Asno-selvagem-africano — espécie de asno nativa da África que deu origem a três subespécies
 Asno — asno comum, também chamado de asno-doméstico
 Asno-da-somália — subespécie do asno-selvagem-africano

Desambiguações de ciências